Lotto kan henvise til flere artikler:

Film 
 Lotto (film) – dansk film fra 2006, instrueret af Peter Schrøder

Personer 
 Lorenzo Lotto – en italiensk kunstmaler (ca. 1480 – 1556)

Spil 
 Lotto – et tilfældighedsspil
 Lotto (Danske Spil) – et lottospil udbudt af Danske Spil

Sport 
 Lotto Sport Italia – en producent og forhandler af sportsudstyr fra Italien
 Omega Pharma-Lotto – et professionelt cykelhold fra Belgien